Похвиснев — русская фамилия.

Похвисневы — дворянский род.

Известные носители:
 Похвиснев, Александр Афанасьевич (?—?) — поручик, депутат от дворян Кромского уезда в Екатерининской комиссии о сочинении «Нового Уложения».
 Похвиснев, Аркадий Николаевич (1816—1892) — драматический писатель и театральный рецензент, действительный статский советник.
 Похвиснев, Иван Иванович (1838—1865) — магистр сельского хозяйства.
 
 Похвиснев, Николай Иванович (1839—1904) — сенатор.
 Похвиснев, Фёдор Иванович (1755—1813) — поручик правителя Иркутского наместничества, действительный статский советник.
 Похвиснев, Эммануил Борисович (1860—1932) — русский генерал

Примечания